Сезон 2011/2012 годов стал для ФК «Реал Бетис» 103-м в его истории.

Чемпионат Испании 2011/12 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2011/2012

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 ФК «Реал Бетис» в сезоне 2011/12 на сайте bdfutbol.com

2011/2012
Бетис